Ein Signalprozessor ist

 ein Digitaler Signalprozessor (DSP) als spezieller Integrierter Schaltkreis
 ein Algorithmus aus dem Bereich der digitalen Signalverarbeitung
 im einfachsten Fall ein Multiplikationsakkumulator, siehe Multiply-Accumulate